O rio Cambirela é um curso de água do estado de Santa Catarina, no Brasil. Desagua no oceano Atlântico, na região do município de Palhoça, próximo ao morro Cambirela.

É classificado como rio da vertente do Atlântico.

Cambirela
Geografia de Palhoça